Чемпионат Уругвая по футболу 2022 () — официально 119-й (CXIX Campeonato Uruguayo), де-факто 122-й розыгрыш чемпионата Уругвая по футболу, проходивший с 5 февраля по 30 октября 2022 года. Полное название: «Чемпионат Уругвая имени сеньора Вальтера Девото 2022». Вальтера Девото — президент футбольного клуба «Монтевидео Уондерерс» (1999—2006), умер 28 декабря 2019 года.

После временного изменения формата в 2021 году, вызванного последствиями пандемии COVID-19, в 2022 году чемпионат Уругвая вернулся к более привычному «доковидному» формату. Был возвращён Промежуточный турнир, который прошёл между двумя основными этапами чемпионата — Апертурой и Клаусурой. Как и раньше, очки в сводную таблицу сезона начислялись за все три малых турнира. Кроме того, в 2022 году впервые в истории стартовал розыгрыш Кубка Уругвая с участием представителей четырёх дивизионов.

Чемпионом стал «Насьональ», выигравший Клаусуру. Команда сильно обновилась после окончания сезона 2021, и в Апертуре выступила неудачно. Однако в середине года краткосрочный контракт с «трёхцветными» подписал их бывший игрок и лидер сборной Уругвая Луис Суарес, который в итоге внёс значительный вклад в победу «Насьоналя» в Клаусуре. Благодаря первому месту в сводной таблице сезона, «больсос», обыграв в «полуфинале» чемпионата победителя Апертуры «Ливерпуль», были автоматически провозглашёны победителями чемпионата.

Схема проведения 
Перед началом чемпионата 2022 года состоялся пятый розыгрыш Суперкубка Уругвая. Была возвращена прежняя схема розыгрыша чемпионата, принятая в 2017 году. Между двумя основными стадиями турнира, Апертурой и Клаусурой, состоялся Промежуточный турнир (Torneo Intermedio). Все очки в трёх малых турнирах шли в сводную таблицу сезона. Как и прежде, для определения худших команд и обмена со Вторым дивизионом используется таблица вылета с учётом результатов трёх последних сезонов.

Участники

Апертура

Турнирная таблица 

«Ливерпуль» на правах победителя Апертуры квалифицировался в полуфинал чемпионата.

Промежуточный турнир

Турнирные таблицы 
Группа A

Группа B

Финал 

«Насьональ» — победитель Промежуточного турнира, получил право сыграть в Суперкубке Уругвая 2023 года. Позже «Насьональ» выиграл чемпионат 2022, поэтому право сыграть в Суперкубке перешло к «Ливерпулю» — финалисту Промежуточного турнира.

Клаусура

Турнирная таблица 

«Насьональ» на правах победителя Клаусуры квалифицировался в полуфинал чемпионата.

Плей-офф за чемпионство 
В полуфинале встречались победители Апертуры и Клаусуры. Только в случае победы «Ливерпуля» потребовались бы финальные матчи против лучшей команды в сводной таблице сезона — «Насьоналя».

Полуфинал 

Помощники судьи: Николас Таран Ричард Тринидад

Четвёртый арбитр: Густаво Техера

Поскольку «Насьональ» стал также лучшей командой в сводной таблице сезона, он был провозглашён чемпионом Уругвая.

Сводная таблица

Таблица вылета

Бомбардиры 
Источник: Tenfield

Примечания

Ссылки 
 

2022
Уругвай
2022 год в Уругвае